Эн-Набати́я (Набатия) —  топоним в Ливане.

 Эн-Набатия —  город
 Эн-Набатия —  мухафаза (провинция)
 Эн-Набатия —  район